Krzysztof Bielawski (ur. 1959) – chemik
 Krzysztof Bielawski (ur. 1969) – filolog klasyczny
 Krzysztof Bielawski (ur. 1961) – biolog